Список улиц Душанбе — перечень улиц, проспектов, микрорайонов и площадей города Душанбе.

В список включены объекты под существующими названиями и в ряде случаев с указанием прежних названий.

Первые улицы появились на территории г. Душанбе в 1924 году (год образования города) — это Душанбинская и Советская улицы, которые как бы делили небольшой кишлак Дюшамбе на 2 части. В 1926 г. уже существовали:

 Фрунзе, площадь ()
 1 Мая, площадь ()
 Ленина ул. ()
 Путовского ул. ()
 Интернациональная ул. ()
 Самаркандская ул. ()
 Коммунистическая ул. ()
 Бадахшанская ул. ()
 Комсомольская ул. ()
 Карла Маркса ул. ()
 Истаравшанская ул. ()
 Красной Армии ул. ()
 Каратагская ул. ()
 Дехканская ул. ()
 Душанбинская ул. ()
 Пенджикентская ул. ()
 Советская ул. ()
 Пионерская ул. ()
 Локайская ул. ()
 Кургантюбинская ул. ()

Список

0-9 

 10 мкр. ()
 11 мкр. ()
 12 мкр. ()
 13 мкр. ()
 14 мкр. ()
 15 мкр. ()
 18 мкр. ()
 23 мкр. ()
 24 мкр. ()
 31 мкр. ()
 32 мкр. ()
 33 мкр. ()
 34 мкр. ()
 52 мкр. ()
 53 мкр. ()
 54 мкр. ()
 61 мкр. ()
 62 мкр. ()
 63 мкр. ()
 64 мкр. ()
 65 мкр. ()
 82 мкр. ()
 83 мкр. ()
 84 мкр. ()
 91 мкр. ()
 101 мкр. ()
 102 мкр. ()
 103 мкр. ()
 104 мкр. ()
 112 мкр. ()
 192 мкр. ()
 193 мкр. ()
 201 мкр. ()
 800-летия Москвы, площадь  ()

А 

 Абая ул. ()
 Абдулахада Каххорова ул. (бывш. 40 солагии Точикистон; )
 Абдуджаббора Каххори ул. ()
 Абдулкодирходжа Савдо ул. (бывш. Нестерова; )
 Абдулло Командира ул. ()
 Абдуфаттоза Одинаева ул. (бывш. Фурманова; )
 Абуали ибни Сино, площадь ()
 Абуали Сино пр. (бывш. Профсоюзов; )
 Абулкосима Фирдавси ул. ()
 Абумуслима ул. (бывш. Гризодубовой; )
 Авесто ул. (бывш. Каленина; )
 Азизбекова ул. ()
 Айни ул. ()
 Акбара Максумова ул. (бывш. Буденного; )
 Ак. Акобира Адхамова пр. (бывш. Ак. Попова; )
 Ак. Бободжона Гафурова пр. ()
 Ак. Назаршоева ул. (бывш. Шапкина; )
 Ак. Назиркулова И. ул. (бывш. Мичурина; )
 Ак. Раджабовых пр. (бывш. Куйбышевского; )
 Академиков ул. ()
 Ал-Беруни ул. ()
 Алексея Толстого ул. ()
 Алишера Навои ул. ()
 Аминджона Шукухи ул. (бывш. Курганская; )
 Анзобская ул. ()
 Асадулло Гуломова ул. (бывш. Федина 2; )
 Асири ул. ()
 Ашура Сафара ул. ()
 Афзали ул. ()
 Ахмада Дониша ул. ()
 Ахрора Мухторова ул. ()
 Аргувон ул. (бывш. Комсомольская; )
 Алохона Афсахзода ул. (бывш. Советская; )

Б 

 Бахтобод ул. (бывш. Иван Бабушкина; )
 Бадахшон ул. ()
 Балами ул. (бывш. Матюшенко; )
 Бахор ул. ()
 Бахори ул. ()
 Бехзод ул. ()
 Бинокорон ул. ()
 Бахоуддинова ул. ()
 Бобо Хамдама ул. ()
 Бобо Джобирова ул. (бывш. Панфилова; )
 Бодомзор ул. (бывш. Сергея Лазо; )
 Борбад ул. (бывш. Жданова: 1-ый и 2-й Советский; )
 Бохтар ул. (бывш. Орджоникидзе; )
 Бофанда ул. ()
 Бунёдкорон ул. (бывш. Авул 1; )
 Бухоро ул. (бывш. Свириденко; )

В 

 Варзишгарон ул. ()
 Варзобская ул. ()
 Варзоб ГЭС-и боло ул. ()
 Варзоб ГЭС-и поён ул. ()
 Вахшская ул. ()
 Возеха ул. (бывш. Ушакова; )
 Воровская ул. ()
 Восе ул. ()
 Восифи ул. ()

Г 

 Гагарина ул. ()
 Галаба ул. ()
 Гани Абдулло ул. (бывш. Пионерская; )
 Гафура Гулома ул. (бывш. Первомайская; )
 Гаффора Мирзо (бывш. Клары Цеткин; )
 Гаффора Валаматзода ул. (бывш. Мазаева; )
 Герцена ул. ()
 Гипроземская ул. ()
 Гитани ул. ()
 Говорова ул. ()
 Горького ул. (бывш. Дзержинского; )
 Гончарова ул. ()
 Гузарбог ул. ()
 Гулдаст ул. ()
 Гулбутта ул. ()
 Гулистон ул. ()
 Гулобод ул. ()
 Гулрез ул. (бывш. Гончарёва; )
 Гулсанг ул. ()
 Гулхани ул. ()
 Гурминджа Завкибекова ул. (бывш. Спартака; )

Д 

 Дакики ул. ()
 Дакикии Боло ул. ()
 Дамира Дустмухаммадова ул. (бывш. Сеченова; )
 Дарвоз ул. (бывш. Кутузов; )
 Деваштича ул. (бывш. Гарби; )
 Дехи Боло ул. ()
 Дехоти ул. ()
 Джаббора Расулова ул. ()
 Джавонон ул. (бывш. Молодёжная; )
 Джалола Икроми ул. (бывш. Шарафа; )
 Джамилы ул. ()
 Джоми пр. ()
 Джума Одина ул. ()
 Дилкушо ул. (бывш. Шестопавлова; )
 Дилшоди Барно ул. (бывш. Деповская; )
 Добролюбова ул. ()
 Додихудоева ул. ()
 Дехнаваки поён ул. ()
 Дехнаваки боло ул. ()
 Достоевского ул. ()
 Дусти, площадь ()
 Дусти ул. ()
 Дустии халкхо ул. (бывш. Дружба Народов; )

Е—З 

 Есенина ул. ()
 Жуковского ул. ()
 Зайнаб-биби ул. ()
 Закариёи Рози ул. ()
 Зарафшон ул. ()
 Зардушт ул. (бывш. Макарова; )
 Заргар ул. ()
 Зарнисор ул. (бывш. Джануби, Южная Обходная; ()
 Зафар ул. ()
 Захматобод ул. ()
 Зебуннисо ул. ()
 Зиёдулло Шахиди ул. (бывш. Карл Маркса; )
 Зуфирхона Джавхари ул. (бывш. Разина; )

И 

 им. Куйбышева сквер ()
 Исмоили Сомони пр. (бывш. Путовский) ()
 Исомиддина Соатова ул. (бывш. Шураксойская; )
 Испечак ул. ()
 Истаравшанская ул. ()

К 

 Кабодиён ул. ()
 Казокон, ул. ()
 Камонгарон ул. (бывш. Заводская; )
 Камонгарони Боло ул. ()
 Канори ул. ()
 Карабоева, площадь ()
 Карамова ул. ()
 Коргар ул. (бывш. Карин Манн; )
 Каротегин ул. (бывш. Каратегинская; ()
 Косимова ул. ()
 Клагенфурта ул. ()
 Коммунали ул. ()
 Космодемянская ул. ()
 Котовского ул. ()
 Кошевского ул. ()
 Крупской ул. ()
 Крылова ул. ()
 Кулубина ул. ()
 Кандила Джураева ул. (бывш. Чкаловская; )
 Курбона Рахимова ул. (бывш. Тельмана; )
 Кутби Кирома ул. (бывш. Привокзальная; )

Л 

 Лохути ул. ()
 Ленинградская ул. ()
 Лермонтова ул. ()
 Лоика Шерали ул. ()
 Лолазор ул. ()
 Луначарского ул. ()
 Лутфи Обидходжаева ул. ()
 Лутфулло Бузургзода ул. (бывш. Ибни Сино; )
 Ломоносова ул. ()
 Лучоб ул. ()
 Льва Толстого ул. ()

М 

 М. Султонова ул. ()
 Малики Собировой ул. (бывш. Коммунальная; )
 Малика Ашурова ул. (бывш. Павла Морозова; )
 Махмадали Курбонова ул. ()
 Масложирская ул. ()
 Махмадулло Холова ул. (бывш. Гоголя; )
 Махмудбека Нарзибекова (бывш. Клара Цеткин; )
 Махтумкули ул. ()
 Марифат ул. ()
 Маяковского ул. ()
 Менжинского ул. ()
 Мехнатобод ул. ()
 Мехнат ул. ()
 Мехробод ул. ()
 Мехрубон ул. (бывш. Пархоменко; )
 Минходжи Гуломова ул. (бывш. Володарский; )
 Мирали Махмадали ул. (бывш. Юлиуса Фучика; )
 Мирзобека ул. ()
 Мирзо Мастонгулова ул. (бывш. Титова; )
 Мирзо Ризо ул. ()
 Мирзо Турсунзоды ул. (бывш. Партизанхои сурх, Красных партизан; )
 Мироненко ул. ()
 Мирсаида Миршакара ул. (бывш. Парвина; )
 Молодой гвардии ул. ()
 Московская ул. ()
 Мунзима ул. ()
 Муродулло Шерализода ул. (бывш. Федина; )
 Мустафо Косимова ул. (бывш. Свердлова; )
 Мухаммада Осими ул. (бывш. Проектная; )
 Мухандис ул. ()
 Мушфики ул. ()

Н 

 Навбахор ул. (бывш. Табачная; )
 Навободи поён ул. ()
 Навруз ул. ()
 Накибхона Туграла ул. (бывш. Боткина; )
 Насафи ул. ()
 Нахимова ул. ()
 Наджмиддина Абдуллоева ул. (Пётр Чайковский; ()
 Негмата Карабаева пр. ()
 Некрасова ул. ()
 Низома Ганджави ул. (бывш. Ломоносова 2; )
 Нисора Мухаммада ул. (Чехова ()
 Нодиры ул. (Таги Варзоб) ()
 Носири Хусрава ул. ()
 Носирджона Маасуми ул. (бывш. Халтурина; ) 
 Нурулло Хувайдуллоева ул. (бывш. Ломоносова; )
 Нусратулло Махсума пр. ()

О 
 Ободкорон ул. (бывш. Авул 2, )
 Обчакорон ул. ()
 Овул ул. ()
 Одина Хошима ул. (Тургенев; )
 Озод ул. ()
 Ойгул ул. ()
 Октября ул. ()
 Ориёно ул. ()
 Охунбобоева ул. ()

П 
 Пайрава Сулаймони ул.
 Панджруд ул.
 Панджшер ул.
 Парчами Давлати, площадь
 Пахтаи Комил ул.
 Пахтакор ул.
 Помир ул.
 Плеханова ул.
 Профессор Хусейнзода ул. (бывш. Кирова)
 Пулода Толиса ул. (бывш. Пролетарская)
 Пулоди Т. ул. (бывш. Патриса Лумумбы)
 Пушкина ул.

Р 
 Равшангарон ул.
 Радишева ул.
 Рафики Абдуллобекова ул.
 Рахима Джалиля ул. (бывш. Фабричная)
 Рахими ул.
 Рахмона Набиева (бывш. 40-солагии Октябр)
 Раджабали Сафарова (бывш. Интернационали)
 Рудаки, площадь
 Проспект Рудаки (бывш. Ленина)
 Рудаки ул.
 Руми ул.
 Рустами Амаки ул. (бывш. Александра Матросова)
 Рустама Каримова ул.
 Рухафзо ул. (бывш. Войкова)

С 
 Саади Шерози пр. (бывш. Правды)
 Садриддин Айни, площадь
 Саида Носира ул.
 Саидали Вализода ул. (бывш. Аманальная)
 Сайф Рахимзода Афарди ул. (бывш. Гастелло)
 Сабзазор ул. (бывш. Алхитой)
 Салами ул.
 Саломидина Шаропова (бывш. Щорса)
 Салтыкова-Щедрина
 Самад Гани ул. (бывш. Михайлова)
 Самаркандская ул.
 Само ул. (бывш. Томина)
 Санглок ул.
 Сана ул. 
 Санои ул.
 Сариосиё ул. (бывш. Чекалина)
 Сафарали Раджабова ул.
 Сафара Амиршоева ул.
 Сафармухаммада Айюби ул. (бывш. 9 января)
 Сафо ул. (бывш. Шмидта)
 Сахбо ул.
 Севастополя ул.
 Семёнова ул.
 Сино ул.
 Софи Ковалевской ул. (бывш. Таги варзоб)
 Сохили ул.
 Спитамен ул. (бывш. Дунаевского)
 Спортивная ул.
 Сомон ул.
 Султона Умарова ул. (бывш. Баумана)
 Суворова ул.
 Сухайли Джавхаризода ул. (бывш. Осипенко)
 Сурхоб ул.
 Сухроба Шарипова ул. (бывш. Шаумяна)

Т 
 Тактаульская ул.
 Танг ул.
 Тахмос ул.
 Тошканд ул.
 Темурмалика ул.
 Теппаи Шарки ул. (бывш. Восточных холмов)
 Техрон ул. (бывш. Горького)
 Тороби ул.
 Туйчи Эрджигитова ул.
 Тунис ул.
 Турдиева ул.
 Туракула Зехни ул.

У 
 Убайди Зокони ул.
 Улугбека ул.
 Умари Хайём ул.
 Умед ул.

Ф 

 Фадеева ул. ()
 Фазлиддина Мухаммадиева (бывш. Колхозная; )
 Фазлиддина Шахобова ул. (бывш. Озодии Занон; )
 Фаридуна Атторова ул. (бывш. Семашко; )
 Фархода ул. ()
 Фархор ул. ()
 Фирдавси ул. (бывш. Коваля; )
 Фируз ул. ()
 Фотех Ниёзи ул. (бывш. Комсомольская; )
 Фузули ул. ()

Х 

 Хаёти Нав ул. ()
 Хайрулло Абдуллоева ул. (бывш. Ватунина; )
 Хайрулло Мирзоева ул. (бывш. Репина; )
 Ханжин ул. ()
 Ханифа Мавлянова ул. (бывш. Пионерская 1-й проез; )
 Хатлон ул. ()
 Хофизи Шерози пр. ()
 Хилоли ул. ()
 Хисор ул. (бывш. Гиссарская; )
 Хисорак ул. ()
 Ходжаева ул. ()
 Ходжамбиёи Боло ул. ()
 Ходжамбиёи Поён ул. ()
 Ховарон ул. ()
 Хоруг ул. ()
 Худжанди ул. ()
 Хусрава Дехлави (бывш. Островсий; )
 Хабиба Ахрори (бывш. Красноармейская; )
 Хабиба Юсуфи ул. ()
 Хабибулло Назарова ул. (бывш. Хлопзавод; ()
 Хазора ул. ()
 Хайрат ул. ()
 Хамадони ул. ()
 Хамди ул. ()
 Хамзалиева ул. ()
 Хамза Хакимзода ул. ()
 Хикмата Ризо ул. (бывш. Железняк; )
 Хомида Махмудова (бывш. Фрунзе; ()
 Хуснобод ул. ()
 Хосилот ул. ()

Ч 

 Чаманзор ул. (бывш. Мира; )
 Чашмасор ул. ()
 Чармгарон ул. (бывш. Кожзаводская; )
 Черняховского ул. ()
 Чинор ул. ()
 Чинора Имомова ул. (Камола; )
 Чорбед, махалля ()
 Чортеппа ул. ()
 Чортут ул. ()
 Чортути поён ул. ()

Ш 

 Шаббода ул. ()
 Шабчарог ул. ()
 Шамсиддина Шохина ул. ()
 Шамси ул. ()
 Шарк ул. ()
 Шафак ул. ()
 Шахидон, площадь (бывш. Путовского; )
 Шахраки Шифобахш, посёлок ()
 Шахраки Академикхо, посёлок ()
 Шевченко ул. ()
 Шерак ул. (бывш. Рохи нав; )
 Шероз ул. (бывш. Чапаева; )
 Шишхона ул. ()
 Шоди ул. ()
 Шодмони ул. ()
 Шота Руставели ул. ()
 Шотемура ул. (бывш. Коммунисти; )
 Шукуфон ул. (бывш. Студентческая; )

Э—Я 

 Эргаша Шарипова ул. ()
 Юсуфи Вафо ул. ()
 Яккабог ул. ()
 Яккатут ул. ()

 Яккачинор ул. (бывш. Якка-Чинарская; )

Примечания 

Топонимия Таджикистана